Montoro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Montoro (ort i Italien, Marche), Provincia di Ancona, 
 Montoro (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Terni, 
 Montoro, Kampanien, kommun, Provincia di Avellino, 
 Montoro Inferiore – en tidigare kommun i Provincia di Avellino
 Montoro Superiore – en tidigare kommun i Provincia di Avellino

Spanien 

 Montoro (kommun i Spanien, Andalusien, Province of Córdoba, lat 38,13, long -4,35), 
 Montoro (ort i Spanien, Andalusien, Province of Córdoba, lat 38,02, long -4,38), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar